Пол Дэвис (; родился 21 июля 1984 года в Рочестере, Мичиган, США) — американский профессиональный баскетболист, играл на позиции тяжёлого форварда и центрового. На драфте НБА 2006 года был выбран под 34-м номером командой «Лос-Анджелес Клипперс».

Карьера

Ранние годы 
Начинал играть в баскетбол за среднюю школу Реутер, его номер был изъят из обращения. Выступал за среднюю школу Рочестера (Мичиган), в 2002 году получил награду «Мистер Баскетбол» штата Мичиган. Выступал на позиции центрового, в команде «Мичиган Спартанс» по итогам сезона 2005 был одним из лидеров чемпионата по количеству подборов. Журнал Lindy's College Basketball назвал Дэвиса в числе трех лучших центровых на уровне колледжей, а Athlon Sports включил его в пятерку чемпионата NCAA. В дебютном сезоне в среднем набирал 17,5 очков, забирал 9,1 подборов, отдавал 1,6 результативных передач, совершал 1 перехват и делал 0,9 блок-шотов. Процент попаданий с линии штрафной составлял 87%, а также забил 6 из 19 трехочковых бросков.

Профессиональная карьера

НБА 
28 июня 2006 года Пол Дэвис был выбран на драфте НБА 2006 года под 34-м номером командой «Лос-Анджелес Клипперс». По итогам сезона 2007-08 в НБА стал ограниченно свободным агентом. «Клипперс» отказались от прав на игрока, однако 18 августа 2008 года вновь заключили контракт с игроком. В январе 2009 года контракт был расторгнут.

25 сентября 2009 года Дэвис подписал контракт с клубом «Вашингтон Уизардс». 11 ноября 2009 года от его услуг отказались, подписав вместо него защитника Эрла Бойкинса.

Европейские чемпионаты 
8 апреля 2010 года Дэвис подписал контракт с испанским клубом «Обрадойро».

В сентябре 2010 года перешёл в «Кахасоль». После двух сезонов в Севилье в мае 2012 года подписал контракт с российским клубом «Химки», с которым получил право выступать в Евролиге.

Личная жизнь 
2 апреля 2009 года Дэвис принимал участие в шоу Millionaire Matchmaker на телеканале Bravo.

Достижения 
  Обладатель Еврокубка: 2014/2015
  Финалист Еврокубка: 2010/2011
  Серебряный призёр Единой лиги ВТБ: 2014/2015
  Серебряный призёр Чемпионата России (2): 2012/2013, 2014/2015

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Пол Дэвис на сайте НБА 
 Статистика на сайте Basketball-reference.com 
 Фотогалерея Пола Дэвиса на сайте «Клипперс»
 Скаутский отчет об игроке 
 Профиль Пола Дэвисa на сайте студенческого баскетбола

Баскетболисты США
Игроки «Мичиган Стэйт Спартанс» (баскетбол)
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Мэн Ред Клоз»
Игроки БК «Обрадойро»
Игроки БК «Реал Бетис»
Игроки БК «Химки»